Wardinella är ett släkte av svampar. Wardinella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wardinella